El término Morrill puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Morrill, en el estado de Kansas.
Morrill, en el estado de Maine.
Morrill, en el estado de Nebraska.